Zitouna – comune dell'Algeria nella provincia di El Tarf
Zitouna – comune dell'Algeria nella provincia di Skikda

Altre voci 
Moschea al-Zaytuna